Dactila é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Dactylis glomerata subsp. hispanica
 Dactylis glomerata subsp. lusitanica